General Santander puede referirse a:

Francisco de Paula Santander (1792-1840), militar, estadista y político colombiano;
Escuela de Cadetes de Policía General Santander (ECSAN), lugar de formación de los oficiales de la policía colombiana;
Estadio General Santander, ubicado en la ciudad colombiana de Cúcuta;
General Santander, una de las estaciones del sistema de transporte masivo TransMilenio de Bogotá.